Dreiersiedlung steht für:
 Dreiersiedlung (Vellahn), Wohnplatz der Gemeinde Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Dreiersiedlung (Wanzleben-Börde), Siedlung der Stadt Wanzleben-Börde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt